

Narrativa
Arsenio Lupin – personaggio di fantasia nato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905
Remus Lupin – personaggio della serie di Harry Potter di J. K. Rowling

Fumetti 
Lupin III – serie di manga e di anime ideati dal mangaka giapponese Monkey Punch
Arsenio Lupin III – protagonista della serie manga e anime Lupin III

Televisione
Arsenio Lupin (Arsène Lupin) – serie televisiva del 1971
Lupin – serie televisiva filippina del 2007
Lupin no musume – drama coreano del 2019
Lupin – serie televisiva francese del 2021

Musica
Lupin – sigla musicale della seconda serie di anime giapponesi trasmessi in Italia, incisa dall'orchestra Castellina-Pasi
Lupin – singolo di Tommaso Paradiso del 2022

Altro 
Lupin – nome comune del genere di piante Lupinus della famiglia delle Fabacee
Prix Lupin – concorso ippico francese
Fort Lupin – forte costruito da Sébastien Le Prestre de Vauban sulla riva sud dell'estuario del fiume Charente nella regione francese di Poitou-Charentes
Lupin Mine – miniera d'oro situata nel Nunavut, nel Canada settentrionale, è sede anche di un aeroporto (IATA: YWO, ICAO: CYWO)
Lúpin – historieta dall'Argentina creata da Guillermo Guerrero and Héctor Mario Sidoli
Lupin Laboratories Ltd. – società farmaceutica indiana
LUPIN (Land Use Planning Information Network) – sistema informativo per la pianificazione territoriale e l'uso del suolo della California